Власта Буріан — чеський театральний та кіноактор.
 Еміль Буріан — чеський драматург, композитор, режисер.
 Зденек Буріан — чеський художник та книжковий ілюстратор.
 Іштван Буріан — австро-угорський дипломат і державний діяч.
 Карел Буріан — чеський оперний актор.
 Каталін Буріан — угорська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2020 року.
 Пітер Буріан  — словацький дипломат.

 7867 Буріан — астероїд головного поясу.